A Bandeira de Ipatinga é um dos símbolos oficiais do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado de Minas Gerais. Constitui-se do brasão municipal posicionado ao centro de um quadrado azul, vermelho e verde, as cores oficiais da cidade.

Construção 
Para construir a bandeira da cidade, é necessário dividir a largura desejada em 21 partes iguais, sendo cada parte considerada uma medida ou um módulo (M). O comprimento será de trinta módulos (30 M).

Cada faixa vertical corresponde a dez módulos (10 M) de comprimento, sendo cada uma de uma das cores oficiais do município (da esquerda para a direita: azul, vermelho e verde), estando na faixa central o brasão da cidade, seguido abaixo pelo nome da cidade em amarelo.

Na bandeira do município, o brasão se encontra com cores diferentes do normal, estando a estrela da coroa pintada de vermelho, as figuras humanas em preto e a faixa em branco.

Ver também 
 Brasão de Ipatinga

Ligações externas 
 
 

Símbolos de Ipatinga
Ipatinga